Banque Tarneaud
Jean Tarneaud